Моеза ( або ) — регіон у Швейцарії в кантоні Граубюнден.
Адміністративний центр — Ровередо.

Громади

Примітки 

Регіони кантону Граубюнден